Niemcy:
 Reuden – dzielnica miasta Bitterfeld-Wolfen
 Reuden – dzielnica miasta Calau
 Reuden – miejscowość w gminie Elsteraue w powiecie Burgenland w kraju związkowym Saksonia-Anhalt.
 Reuden/Anhalt – dzielnica miasta Zerbst/Anhalt